Husby-Ärlinghundra kan syfta på:

Husby-Ärlinghundra socken – en socken i Uppland
Husby-Ärlinghundra landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951, innan 1885 Husby landskommun
Husby-Ärlinghundra församling – en församling i Märsta pastorat i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift
Husby-Ärlinghundra kyrka – en kyrka i Uppsala stift
 Husby-Ärlinghundra och Odensala distrikt –  ett distrikt i Sigtuna kommun och Stockholms län
Ärlinghundra härad – ett härad i Uppland